Ильпырский — село в Карагинском районе Камчатского края России. Образует сельское поселение «Село Ильпырский».

История 
Возник в 1920-е годы как посёлок при рыбной базе Дальморепродукта и рыбной базе № 4 Кичигинского комбината Акционерного Камчатского общества.

В 1929 году посёлок получил название Ильпырь и стал центром Анапкинского рыбокомбината.

В 1949 году Ильпырь получил статус посёлка городского типа и название Ильпырский.

В 1987 году, по личной инициативе председателя Исполкома Ершовой Н. Н., Ильпырский утратил статус посёлка городского типа и стал селом.

В 2013 году село Ильпырское переименовано в Ильпырский.

Сельское поселение 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Корякского автономного округа от 2 декабря 2004 года № 365-ОЗ «О наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований Корякского автономного округа».

Население

Примечания 

Населённые пункты Карагинского района
Бывшие посёлки городского типа Камчатского края
Муниципальные образования Карагинского района
Сельские поселения Камчатского края